

Підгірки (район Калуша) — один з районів малоповерхової садибної забудови Калуша, до 1972 року — приміське село.
 Підгірки (зупинний пункт) — зупинний пункт у селі Діброва Ізюмського району.

Див. також 
 Подґуркі